

Astronomia 
920 Rogeria – asteroide della fascia principale

Botanica 
Rogeria – genere di piante della famiglia Pedaliaceae

Zoologia 
Rogeria – genere di formiche della sottofamiglia Myrmicinae